Hadorão é filho de Joctã, mencionado no livro de Gênesis da Bíblia hebraica. Noé teve três filhos: Sem, Cam e Jafé. Um dos filhos de Sem foi Arfaxade. Um dos filhos de Arfaxade foi Éber. Éber teve dois filhos: Pelegue e Joctã.

Joctã teve muitos filhos, incluindo Hadorão, como Gênesis  afirma:

De acordo com as notas do rabino Aryeh Kaplan: "Hadorão: Alguns interpretam isso como denotando" o sul ". Esta foi uma fortaleza para o sul de (Iêmen) Sana, "Kesseth Hasofer" (, ).

Árvore genealógica baseada em Gênesis

Interpretação mórmon
De acordo com o mormonismo, os hadoramitas da época de Abraão, tomou a terra do Egito conduzindo os hamitas ao sul, de acordo com o Livro de Mórmon Livro de Abraão.

Hadorão também foi o nome de um rei de Hama, Tou.

Referências
 
 

Personagens do Livro de Gênesis